Homoloios () ist:

 Homoloios (Beiname), eine Epiklese des griechischen Gottes Zeus
 Homoloios (Monat), ein Monat mehrerer griechischer Kalender